Het ATP-tennistoernooi van Auckland (officieel Benson and Hedges Open) van 1990 vond plaats van 8 tot en met 14 januari 1990 in de Nieuw-Zeelandse stad Auckland. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het ASB Tennis Centre.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Enkelspelschema
 Dubbelspelschema

ATP-toernooi van Auckland
Auckland